«6 Foot 7 Foot» — сингл Лил Уэйна с девятого студийного альбома Tha Carter IV. Он был официально выпущен в iTunes 16 декабря 2010 года. Он был спродюсирован американским продюсером Bangladesh.

Музыкальное видео 
20 января 2011 года, Lil Wayne объявил, что будет клип на сингл в предстоящей весной. На фото загруженных Rap-Up от Лил Уэйн изображением боксера.
Видео премьеры которого состоялась на MTV 3 марта 2011 года и на BET’s 106 & Парк 4 марта 2011 года. Режиссёром стал Hype Williams.

Чарты

Сертификация

Примечания 

Синглы 2010 года
Песни США
Синглы Лила Уэйна
Синглы Cash Money Records